

Носи — село в Шишацькому районі Полтавської області

Носи — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства